Metastoma hamiltoni är en snäckart som beskrevs av Dall 1897. Metastoma hamiltoni ingår i släktet Metastoma och familjen Urocoptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
hamiltoni